Troublemaker Studios est une société américaine de production de films fondée en 2000 par Robert Rodriguez et Elizabeth Avellan.
 Troublemaker est un comic publié par Valiant Comics.

Musique 
Groupe
Troublemakers est un groupe de musique français.

Chanson
 Troublemaker est une chanson de Nanase Aikawa sortie en 1997 ;
 Troublemaker est un single promotionnel extrait de l'album Freedom d'Akon sorti en 2008 ;
 Troublemaker est une chanson du boy band Arashi sortie en 2010 ;
 Troublemaker est une chanson de Taio Cruz sortie en 2011 ;
 Troublemaker est une chanson d'Olly Murs sortie en 2012 ;
 Troublemaker est une chanson du groupe Green Day sortie en 2012.